EEG kan syfta på:

EEG – en tidigare  samarbetsorganisation mellan ursprungligen sex länder i västra Europa, se Europeiska ekonomiska gemenskapen
EEG – en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet , se Elektroencefalografi